

Sigle 
 Tank Landing Ship – nave per operazioni anfibie
 Tele Liguria Sud – emittente televisiva italiana
 Transponder landing system – sistema di avvicinamento strumentale in aeronautica
 Transport Layer Security – protocollo di rete
 Tubo lanciasiluri

Codici 
 TLS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Blagnac di Tolosa (Francia)
 tls – codice ISO 639-3 della lingua tambotalo
 TLS – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Timor Est